Презвитеријум или старије презвитер (из латинског presbyterium) може да се односи на:
 раније место за свештеника и презвитера
 данас у римокатоличким црквама место за главни олтар, храмски простор одређен за свештеника (у средњем веку оријентисан на исток), синоним: хор презвитеријум (простор у цркви)

Презвитеријум може да се односи на:
 старешина у цркви презвитер
 у неким црквама веће старијих, основа за управу у цркви, презвитерство
 презвитери, као збор свих активних свештеника једне диацезе или епархије у католичкој или источно католичкој или англиканској цркви.